Westfassade steht für
 allgemein die nach Westen schauende Fassade
 Westwerk, bei Kirchen die typische Hauptsichtseite mit Turm und Portal

Siehe auch:
 Westbau